Германците са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 33 302 души, или 0,06 % от населението на страната.

Численост и дял 

Численост и дял на германците според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост на германците според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Вижте също 
 Население на Украйна

Източници

Външни препратки 

Етнически групи в Украйна
Украйна